Slovo Věta má několik významů :

 věta (lingvistika) – jazyková jednotka, většinou charakterizovaná tím, že obsahuje přísudek (většinou sloveso),
 věta (hudba) – část hudební skladby
 matematická věta – důležité tvrzení v matematice
 fyzikální věta – důležité tvrzení v fyzice
 impulsová věta
 hlavní termodynamické věty – základní principy termodynamiky
 první hlavní věta termodynamická – první termodynamický zákon
 druhá hlavní věta termodynamická – druhý termodynamický zákon
 třetí hlavní věta termodynamická – třetí termodynamický zákon

Externí odkazy